Mönchbrunnen ist ein Name von Quellen:

 Mönchbrunnen (Böblingen), Waldquelle an einem Zufluss des Planklingenbachs (zum Sulzbach, zur Aich) auf dem Standortübungsplatz, Stadt Böblingen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Mönchbrunnen (Schönau), Waldquelle unterm Greiner Eck bei Schönau, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Mönchsbrunnen